Marco Santucci – compositore italiano
 Marco Santucci – fumettista italiano
 Marco Santucci – pallavolista italiano
 Marco Santucci – pattinatore artistico a rotelle italiano